Đồng Lương (Phú Thọ), een xã in district Cẩm Khê, provincie Phú Thọ.
 Đồng Lương (Thanh Hóa), een xã in district Lang Chánh, provincie Thanh Hóa.